General Motors – amerykański koncern przemysłowy
 Game Maker – program do tworzenia gier
 Game Master – dosłownie mistrz gry. Termin stosowany w m.in. w papierowych RPG oraz MMORPG.
 General Manager – Główny Zarządca, skrót stosowany w dużych firmach, kompaniach czy w administracji (np. Denver Nuggets GM - Kiki Vandeweghe)
 Gm - gigametr - jednostka długości odpowiadająca 109 (1 000 000 000) metra
 GM – arcymistrz - tytuł nadawany szachistom (z ang. grandmaster)